A23, A-23 ou A.23 peut faire référence à plusieurs choses.

Médecine 
 Brucellose, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Arrows A23, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows ;
 Super Aguri A23, un projet de Formule 1 de l’écurie japonaise Super Aguri.

Technologie 
 Format normalisé de piles électriques.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A23 reliant Heide à Hambourg ;
  Autoroute autrichienne A23, autoroute tangentielle-Sud de Vienne ;
  Autoroute espagnole A-23 reliant Sagonte au tunnel routier du Somport ;
  Autoroute française A23 reliant Lesquin à Valenciennes ;
  Autoroute italienne A23 reliant Palmanova à Tarvisio ;
  Autoroute kazakh A23 reliant Denisovka à Muktikol ;
  Autoroute portugaise A23 reliant Torres Novas à Guarda. 

Aviation
 Aero A.23, un biplan de transport tchèque.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de traversée d'une aire de danger aérien en France. 

Routes
  Route britannique A23 reliant Londres à Brighton ;
  Route nord-irlandaise A23 reliant Belfast à Ballygowan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères